«Пе́сня о Тбили́си» (), также известная как «Тбилисо́» () — одна из самых известных советских грузинских песен, гимн Тбилиси.

Мелодия была написана Ревазом Лагидзе на слова Петра Грузинского (русский текст М. Квалиашвили и В. Семернина) для вышедшего в 1959 году фильма. Фильм посвящался 1500-летию Тбилиси. Форма Тбилисо является звательным падежом от Тбилиси — обращение к городу.

В 1974 году Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила два диска-гиганта с композициями грузинского ВИА «Орэра». Среди прочих, песня «Тбилисо» сразу стала всесоюзным шлягером. В 1976 Нани Брегвадзе дебютировала с ней на фестивале «Песня-76».

Отрывки из песни

Примечания

Ссылки 
 Тбилисо. Поэтический перевод Екатерины Кириловой
 Тбилисо. Поэтический перевод Сергея Цыбульника
 Песня-76
 Грамзапись фирмы «Мелодия»
 «Тбилисо» в исполнении Софо Халваши
 Тбилисо — текст песни на английском языке
 Тбилисо — текст песни на украинском языке
 «Тбилисо», или Песня о Тбилиси: самые красивые исполнения хита

Песни на грузинском языке
Культура Тбилиси
Музыка Грузии
Тбилиси